Bătești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bătești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Bătești (Timiș), Dorf im Kreis Timiș